Anthony Philips – brytyjski gitarzysta
 Henry F. Phillips
 Phillips – typ nacięcia łba wkręta oraz grotu wkrętaka
 Phillips – amerykański konstruktor samochodów wyścigowych
Miejscowości w USA:
 Phillips – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hamilton
 Phillips – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Phillips – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Coal
 Phillips – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Phillips (ang. Phillips Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Phillips (ang. Phillips Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) – w stanie Montana

Zobacz też 
 Royal Philips Electronics – międzynarodowy koncern branży elektronicznej